Le terme de Cinq étoiles peut désigner :
 le Mouvement 5 étoiles, un mouvement politique italien.
 hôtel classé cinq étoiles.